

События

Римское царство 
 Царь: Ромул.
 Царь Урарту Руса I напал на Манну, царь Ассирии Саргон II начал войну с Урарту, защищая своего союзника, взял города Шуандахуль, Дурдукка, Сукку, Бала и Абитикна
 Царь Ассирии Саргон II совершил поход на Мусасир и принудил царя Урзану признать его сюзеренитет
 Ассирийская армия заняла всю Палестину, «десятиколенное» царство Израиля разгромлено, начало очередного рассеяния
 В Иудее взошёл на престол царь Езекия, начавший реставрацию культа единого бога
 После трёхлетней осады царь Тира Элулай подчинился Ассирии и согласился платить дань

Китай 
 4-й год по эре правления луского князя Инь-гуна.
 Во 2 луне цзюйцы воевали с Малым Ци и взяли город Моу-лоу.
 Изгнанный из Вэй Чжоу-юй собрал вокруг себя изгнанников, напал на князя Вэй Хуань-гуна (Ваня), убил его во 2 луне в день у-шэнь и поставил себя у власти. Ради чжэнского княжича Дуаня он решил напасть на Чжэн и заключил союз с Сун, Чэнь и Цай.
 Летом луский и сунский князья встретились в Цин.
 Летом князья Сун и Чэнь, цайцы и вэйцы воевали с Чжэн. сунский князь просил помощи у Лу, но гун отказал, но затем по просьбе княжича Хуэя позволил ему возглавить луское войско против Чжэн, и союзники разбили чжэнскую пехоту.
 Чжоу-юй предложил сунскому князю напасть на Чжэн, ибо там жил сунский княжич Фэн, они дошли до восточных ворот чжэнской столицы, но вернулись (согласно гл.40 — в 718 году).
 Вэйский сановник Ши-шоэ (Ши Цо) прибыл на границу с Чжэн с обращением в Чэнь, но там сговорился с чэньским князем и поручил Юцзай Чоу угостить вэйского князя. В 9 луне они убили Чжоу-юя в Пу (когда тот направился в Чэнь), нашли в Син младшего брата Хуань-гуна Цзиня и в 12 луне поставили его у власти (Сюань-гун, эра правления 718—700).
 После смерти Хуань-гуна его мать, чэньская наложница Дай-гуй (госпожа Чжун) вернулась на родину, провожаемая приёмной матерью гуна Чжуан-цзян (циской княжной, старшей женой Чжуан-гуна), и княгиня сложила песню («Ши цзин» I, III 3).

См. также

Примечания